Der Alpina XD3 ist ein Pkw-Modell der Mittelklasse des Kleinserienherstellers Alpina Burkard Bovensiepen auf Basis des BMW X3. Seit 2013 wird das Fahrzeug verkauft.

1. Generation (2013–2017) 

Auf Basis der ersten Generation des X3 (BMW E83) wurde keine Alpina-Version gebaut. Erst im März 2013 stellte der Hersteller im Rahmen des Genfer Auto-Salons den Alpina XD3 auf Basis der zweiten X3-Generation (BMW F25) vor. Angetrieben wurde die erste XD3-Generation vom aus dem Alpina D5 Biturbo bekannten 257 kW (350 PS) starken Dreiliter-Dieselmotor.

Technische Daten

2. Generation (seit 2018) 

Die zweite Generation des XD3 wurde im März 2018 wieder auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. Sie baut auf dem BMW G01 auf und wird von einem Dreiliter-Dieselmotor mit Quadturbolader angetrieben. Im Juni 2021 wurde eine überarbeitete Version des G01 vorgestellt, auf der der XD3 fortan aufbaut.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 917 Alpina XD3 neu zugelassen worden. Mit 147 Einheiten war 2014 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi